Conium moschatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Humb., Bonpl. och Carl Sigismund Kunth. Conium moschatum ingår i släktet odörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Odörter
moschatum